Okręty US Navy o nazwie USS „Mauna Loa”

 Pierwszy USS „Mauna Loa” (SP-28) był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-18.
 Drugi USS „Mauna Loa” (AE-8) był okrętem amunicyjnym. W aktywnej służbie w latach 1943-1947, 1955-1958, 1961-1971.

Mauna Loa